Schulbauernhof steht für folgende Einrichtungen oder Initiativen:

Einrichtungen:
 Schulbauernhof Pfitzingen, der bislang einzige staatliche Schulbauernhof in Deutschland

Initiativen:
 Bauernhof als Klassenzimmer, eine Initiative des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 Schule am Bauernhof, ein pädagogisches Programm in Österreich